Kompanijiwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Zentrum der Oblast Kirowohrad in der Ukraine.
Die Ortschaft mit 4500 Einwohnern (2015) ist das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons.

Geographie 
Kompanijiwka liegt am Suhoklija (ukrainisch ), einem rechten Nebenfluss des Inhul, 31 km südlich von Kropywnyzkyj. Zur Siedlungsratsgemeinde gehören neben Kompanijiwka noch die Dörfer Hromadske (ukrainisch ) mit etwa 30 Bewohnern, Schywaniwka (ukrainisch ) mit etwa 540 Bewohnern, und Luschok (ukrainisch ) mit etwa 70 Bewohnern.

Geschichte 
Die Siedlung wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründet. 1933 wurde der Ort Zentrum eines neu gebildeten Rajons innerhalb der damals noch ein größeres Gebiet umfassenden Oblast Odessa. 1965 wurde die Ortschaft Rajonzentrum des neu gegründeten Rajon Kompanijiwka und erhielt den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Bevölkerungsentwicklung 
 
Quelle:

Söhne und Töchter des Orts 
 Nikolai Alfjorow (1917–1982), sowjetischer Architekt und Hochschullehrer

Weblinks 

 Portal der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka (ukrainisch)
 Ortsgeschichte auf den Seiten des Rajons (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Kompanijiwka